

Отбор 

 Президент:  Иваное Фриацоли
 Треньор:  Ериберто Ерера,  Джовани Инверници

Източници 

ФК Интер по сезон